Кызыл Юл или Кызыл-Юл — название населённых пунктов в России:

 Кызыл Юл — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Кызыл-Юл — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Кызыл Юл — посёлок в Нурлатском районе Татарстана.